

Села:
 Будне — Вінницька область, Шаргородський район
 Будне — Сумська область, Охтирський район

Населені пункти та їхні частини

 Будне — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Будне — село в гміні Ґоньондз Монецького повіту Підляського воєводства
 Будне — частина села Моцаже в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства

Примітки